Miejscowości w USA:
 Hickory Grove – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Hickory Grove – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie York
 Hickory Grove – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Hickory Grove (ang. Hickory Grove Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Hickory Grove (ang. Hickory Grove Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Hickory Grove (ang. Hickory Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Hickory Grove (ang. Hickory Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Hickory Grove (ang. Hickory Grove Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Warren
 Hickory Grove (ang. Hickory Grove Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant